est un mot anglais qui peut se traduire par « flinguer » et qui se réfère en particulier à :

 , le  de John Zorn, sorti en 1985 et publié sous les labels Nonesuch Records et Tzadik.
 , un film de Dustin Rikert sorti en 2011.